

Особи 

 Альберто дель Ріо — мексиканський реслер.
 Андрес Мануель дель Ріо — іспанський хімік і мінералолог.
 Долорес дель Ріо — мексиканська акторка німого кіно.
 Ерколе дель Ріо — італійський шахіст.
 Карлос Альберто Арройо дель Ріо — президент Еквадору.
 Лусіано дель Ріо — аргентинський борець греко-римського стилю.
 Хуан Гарсія дель Ріо — член Президії Великої Колумбії.

Топоніми

Агілар-дель-Ріо-Алама — муніципалітет у складі автономної спільноти Ла-Ріоха
 Алагон-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес
 Алькала-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Альколеа-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Альмодовар-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова
 Боведа-дель-Ріо-Альмар — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Вальтабладо-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара
 Велілья-дель-Ріо-Карріон — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія
 Вентоса-дель-Ріо-Альмар — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Вівель-дель-Ріо-Мартін — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Вілья-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова
 Вільяверде-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Вільяермоса-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон
 Вільянуева-дель-Ріо-і-Мінас — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Вільянуева-дель-Ріо-Сегура — муніципалітет у складі автономної спільноти Мурсія
 Вільяр-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія
 Гальєгос-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора
 Кабрерос-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон
 Кампос-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Мурсія
 Карраскаль-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія
 Касканте-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Кастро-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова
 Корія-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Ла-Пуебла-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Лора-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Мартін-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Матілья-де-лос-Каньйос-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Монтемайор-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Олула-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Альмерія
 Паломарес-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Пальма-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова
 Патерна-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Альмерія
 Піно-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія
 Сан-Мартін-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Сан-Рафаель-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон
 Себронес-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон
 Сервера-дель-Ріо-Алама — муніципалітет у складі автономної спільноти Ла-Ріоха
 Сірухалес-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія
 Торральба-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Наварра
 Торрес-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Наварра
 Фресно-дель-Ріо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія

Кастель-дель-Ріо — муніципалітет у регіоні Емілія-Романья

Дель-Ріо — місто, штат Техас
 Дель-Ріо — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Пінар-дель-Ріо (значення)

Іспанські прізвища